Дампье́р-сюр-Сало́н () — кантон во Франции, находится в регионе Франш-Конте, департамент Верхняя Сона. Входит в состав округа Везуль.

Код INSEE кантона — 7006.

Коммуны кантона 
Всего в кантон входят 29 коммун, из них главной является Дампьер-сюр-Салон.

Население 
Население кантона на 2010 год составляло 5368 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Население коммун департамента Верхняя Сона на сайте INSEE 

Кантоны департамента Верхняя Сона